Trust No One (álbum de Dave Navarro)
Trust No One (álbum de Hopes Die Last)

Desambiguação
Desambiguações de música